São Félix do Xingu (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
 São Félix do Xingu (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Pará